Безіменна — річка  в Україні, у Волочиському  районі  Хмельницької області. Права притока  Случі (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 12 км.  Площа басейну 32,5 км².

Розташування 
Бере  початок на північному заході від Березини. Тече переважно на північний захід  через Попівці і у Малих Жеребках впадає у річку Случ, праву притоку Горині.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Вовчанського району
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Річки України без назви